Радонич (, ) — южнославянская фамилия. Неправильное русское прочтение — Радоньич. Известные носители:

 Радонич, Деян (род. 1990) — хорватский футболист.
 Радонич, Жарко (в монашестве Иларион; 1871—1932) — епископ Сербской православной церкви, митроплит Вршацкий (Банатский).
 Радонич, Йован (1748—1803) — губернатор Черногории (1765—1803).
 Радонич, Йован (историк) (1873—1956) — сербский историк.
 Радонич, Неманя (род. 1996) — сербский футболист.
 Радонич, Срджян (род. 1981) — югославский и черногорский футболист.

География 
 Радонич (водохранилище) — в Косово.

См. также 
 Бойня у Радонича